Wang Chen może oznaczać osobę o chińskim nazwisku Wang:
 Wang Chen (ur. 1950) – chiński polityk, członek XIX Politbiura Komunistycznej Partii Chin, wiceprzewodniczący XIII Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych
 Wang Chen (ur. 1962) – chiński lekarz pulmonolog
 Wang Chen (ur. 1976) – hongkońska badmintoniska, złota medalistka olimpijska z Igrzysk Azjatyckich 2006, trzykrotna zwyciężczyni Mistrzostw Azji w badmintonie (2003, 2005, 2006)
 Wang Chen (ur. 1986) – chiński łyżwiarz figurowy występujący w konkurencji par tanecznych